Кайлай () — вьетнамский топоним:
 Кайлай — уезд в провинции Тьензянг.
 Кайлай — город провинции Тьензянг.